Татьяна Константиновна Малягина (род. 15 января 1955, с. Тименское, Пермская область) — российская театральная актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1991). Народная артистка России (1999).

Биография 
Татьяна Малягина родилась 15 января 1955 года в селе Тименском Юсьвинского района Пермской области. После окончания Свердловского театрального училища в 1976 году работала в Пермском ТЮЗе. В 1977 году поступает в труппу Свердловского театра драмы и становится одной из ведущих актрис. С 23 ноября 2002 года работает в Театре сатиры на Васильевском.

Награды и признание 
 1991 — Заслуженная артистка РСФСР
 1999 — Народная артистка России.

Творчество

Роли в театре

Свердловский академический театр драмы 
 1994 — «Полонез Огинского» Н. В. Коляды, режиссёр Николай Коляда — Таня (приз за лучшую женскую роль Свердловской организации СТД РФ за 1994 год)
 2001 — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, режиссёр Николай Коляда — леди Капулетти (приз «за роль второго плана, вышедшую на первый план» на Международном фестивале «Театр без границ»)
 «Ваша сестра и пленница» Л. Разумовской — Мария Стюарт
 «Амиго» Н. Коляды

Театр сатиры на Васильевском 
 2003 — «Татуированная роза» Т. Уильямса, режиссёр Роман Смирнов
 2003 — «Посетитель» Э.-Э. Шмитта, режиссёр Олег Рыбкин
 2004 — «Аромат уходящего лета», режиссёр Андрей Астраханцев
 2005 — «Мадам де Сад» Ю. Мисимы, режиссёр Владимир Койфман
 «Курс лечения», режиссёр Анджей Бубень

Антреприза
 2009 — «Каин», режиссёр Александр Баргман

Белый театр

 2003 — «Топор», моноспектакль по пьесе Станислава Шуляка, режиссёр Георгий Васильев, спецприз на конкурсе монодрам «В кругу семьи», под рук. проф. З. Я. Корогодского.

Фильмография 
 1978 — Синюшкин колодец — бабка Синюшка
 1979 — Так и будет — Сонечка
 1992 — Иди и не оглядывайся
 1993 — Любовь по заказу — Елена Павловна
 2003 — Менты. Улицы разбитых фонарей — 5
 2004 — Изгнанник (эпизод)
 2008 — Всё не случайно (Россия, Украина) — гинеколог
 2008 — Дорожный патруль  — мать Котова
 2011 — Я ему верю — Галина Сергеевна Мохова (4-я серия)

Примечания

Ссылки 

Актрисы России
Актрисы СССР
Выпускники Екатеринбургского театрального института
Персоналии:Свердловский государственный академический театр драмы